Дева Мария Снежная (), — традиционный праздник католической церкви, посвящённый Богородице и её «чуду снега», празднуемый 5 августа.

Общие сведения 
Праздник связан с освящением одного из четырёх главных соборов Рима, посвящённого Пресвятой Деве Марии (Санта-Мария-Маджоре). Освящение состоялось в 432 году. Собор был основан на поле «снежного чуда» холма Эсквилин, являющегося одним из семи холмов, на которых стоит центральная часть Рима.

«Снежное чудо» произошло 5 августа 358 года при римском Папе Либерии I (Либерии Исповеднике). Папа Либерий заложил на этом поле церковь во имя Пресвятой Богородицы, которая позже была перестроена в великолепный собор папой Сикстом III. В католической Европе существуют храмы во имя Девы Марии Снежной, куда 5 августа совершаются паломничества.

Предание 
Согласно существующему преданию, в ночь с 3 на 4 августа (по другим данным в ночь на 5 августа) 358 года Пресвятая Богородица явилась сразу трём лицам, проживавшим в Риме: богатому патрицию Иоанну и его супруге, а также папе Либерию. Этому явлению предшествовали горячие молитвы супругов к Господу, чтобы он даровал им дитя. Долгое время супруги были бездетными и совершали щедрые приношения для церкви, чтобы Господь послал им свою милость. И вот в ночном видении Богородица сообщила супругам, что Господь пошлёт им сына, если они построят церковь на холме Эсквилин в её имя. А чтобы они не сомневались, будет дано знамение: утром 5 августа на том месте, где должна быть построена церковь, они найдут снег.

Супруги посетили папу Либерия, который весьма удивился их приходу, поскольку и ему в ту же ночь было подобное видение. Утром 5 августа папа римский вместе со священниками и церковнослужителями в сопровождении патриция и его супруги отправились на Эсквилинский холм и к своей радости увидели посреди поля чистый яркий белый снег. Это место сразу же было освящено, и спустя немного времени здесь начали возводить церковь во имя Девы Марии.

Иконы 
В соборе Санта-Мария-Маджоре одним из самых почитаемых церковных святынь является икона Богородицы, называемая «Salus Populi Romani» («Спасение народа Римского»). Это главный богородичный образ Рима. Предание приписывает икону кисти евангелиста Луки, но искусствоведы относят её к VI веку. Икона имеет восточное происхождение и относится к иконографическому типу Одигитрия. Традиционно эту икону связывают с чудом снега и часто называют Мадонной снега. С этой иконы сделано несколько списков под названием «Икона Девы Марии Снежной».

Кроме того, существуют скульптурные работы «Дева Мария Снежная», например в новой одноимённой часовне Вупперталя-Байенбурга (Германия).

Крестьянская примета 
В Германии существует крестьянская примета: «Дождь на Деву Марию Снежную — к большому хлебу».

См. также 
 Костёл Марии Снежной (Львов)
 Церковь Девы Марии Снежной (Гоа)

Примечания

Ссылки 

 http://www.wallfahrt.bistum-wuerzburg.de/bwo/dcms/sites/bistum/glauben/wallfahrtsportal/wallfahrtsorte/buetthard/innenausstattung.html 1 
 http://www.kleiner-kalender.de/event/maria-schnee/5996-welt.html
 http://www.heiligenlegenden.de/marienfeste/mariae-schnee/home.html
 http://www.grafschaft-glatz.de/reisen/mariasch/
 Bettmeralp, Südschweiz
 Maria-Schnee
 Церковь Marija Snežna
 Видеофильм о поляне Девы Марии Снежной в Польше

Богородица
Католические праздники